Право зовнішніх зносин (або дипломатичне та консульське право) - галузь міжнародного публічного права, яка являє собою сукупність договірних та звичаєвих норм міжнародного характеру та регулює офіційні відносини, учасниками яких є держави та міжнародні організації. Терміни "право зовнішніх зносин" та "дипломатичне та консульське право" використовуються як синоніми, хоча останній за сутністю назви є вужчим, ніж перший.

На сучасному етапі розвитку дана галузь включає в себе наступні підгалузі:

 дипломатичне право;
 консульське право;
 право спеціальних місій;
 дипломатичне право міжнародних організацій.

Джерела права зовнішніх зносин 
Право зовнішніх зносин загалом регулюється трьома видами джерел, а саме:

 Міжнародними договорами;
 Міжнародними звичаями;
 Актами національного законодавства. 

Існує велика кількість міжнародних договорів, в яких містяться норми права зовнішніх зносин, проте найважливішими з них є: Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 p., Віденська конвенція про консульські зносини 1963 p., Конвенція про спеціальні місії 1969 р. та Віденська конвенція про представництво держав у їх відносинах із міжнародними організаціями універсального характеру 1975 р. Крім того, існує значна кількість двосторонніх міжнародних договорів, присвячених врегулюванню дипломатичних та консульських відносин, наприклад двосторонні консульські конвенції та договори про встановлення дипломатичних відносин між відповідними державами.

Акти внутрішнього законодавства як джерела права зовнішніх зносин регулюють правовий статус та порядок діяльності органів зовнішніх зносин та їх посадових осіб.